Ирга канадская () — вид рода Ирга подсемейства  семейства .

Описание 
Листопадный кустарник или небольшое дерево 0,5—8 м высотой.

Листья простые, яйцевидные или продолговато-яйцевидные, 1—5,5 см длиной и 1,8—2,8 см шириной, с округлым или суженным основанием, снизу ворсистые, с зубчатым краем. Черешки листьев 8—15 мм длиной.

Цветки, собранные в кистевидные соцветия, появляются ранней весной, в каждом соцветии по 4—10 цветков. Лепестки в числе 5, 7,6—11 мм длиной и 2—4 мм шириной, белого цвета. Тычинок 20.

Плод — ягода 7—10 мм в диаметре, при созревании становится тёмно-фиолетовой.

Примечания

Ссылки 
 
 Amelanchier canadensis (L.) Medik. (Ирга Ламарка) // ИАС «ООПТ России»

Яблоневые
Фрукты
Декоративные кустарники
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Ягодные культуры
Семечковые культуры